Pseudocyphoma vanhyningi är en snäckart som först beskrevs av M. Smith 1940.  Pseudocyphoma vanhyningi ingår i släktet Pseudocyphoma och familjen Ovulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
vanhyningi